Раиса Васильевна Бородкина (девичья фамилия Яковлева, псевдоним Сарби; род. 1951) — советская и российская поэтесса, прозаик, драматург, переводчик; член Союза писателей СССР (1981) и литературного фонда СССР (1983).

Биография 
Родилась 2 января 1951 года в селе Норваш-Шигали Батыревского района Чувашской АССР в семье Яковлева Василия Егоровича (1915—2017) — чувашского писателя, работавшего под псевдонимом Василий Велвокай.

Окончила Норваш-Шигалинскую среднюю школу в 1968 году и историко-филологический факультет Чувашского государственного университета имени И. Н. Ульянова в 1973 году.

По окончании вуза работала в 1973—1986 годах редактором детской литературы Чувашского книжного издательства. В 1986−1990 годах была заведующим литературной частью Чувашского республиканского театра кукол, в 1990—1998 годах — главным редактором журналов «Пике» и «Путене». В 2004—2013 годах — доцент кафедры музыкально-теоретических дисциплин и фортепиано Чувашского государственного университета имени И. Н. Ульянова.

Писать Раиса Васильевна начала ещё в школе. Будучи студенткой Чувашского государственного университета, участвовала в литературном объединении «ÇилÇунат», печаталась на страницах республиканских газет и журналов, выпустила первую книгу, с которой и вступила в чувашскую литературу. Стала известна как писатель и переводчик. Пишет под псевдонимом Сарби на чувашском и русском языках. Перевела на чувашский язык произведения писателей разных народов мира. Является автором стихотворений, свыше 300 текстов песен, 10 пьес и более 40 книг. Произведения Р. В. Бородкиной переведены на многие языки народов мира. На сценах театров Чувашии поставлены её пьесы: «Çăлтрлă ĕмĕт» (1988), «Пĕрремĕш утăмсем» (1988), «Асанне юмахĕсем» (1989), «КалаÇар-ха» (1990), «Пукане качча каясшăн» (1995).

Заслуги 
 В 1977 году была удостоена премии издательства «Молодая гвардия» за сборник стихов «Розы в росе» (лучшая книга молодых писателей).
 Лауреат премии комсомола Чувашии им. М. Сеспеля (1987), Всемирной премии поэзии тюркских народов им. Нежипа Фазыла (1993), премии им. А. Талвира (1994) и литературной премии имени Фатыха Карима (2013, Башкортостан).
 Заслуженный работник культуры Чувашской Республики (2000).
 Награждена медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» (2012).
 Почетный гражданин села Норваш-Шигали.

Примечания

Ссылки 
 САРБИ Раиса Васильевна
 Писатели: Сарби (Бородкина) Раиса Васильевна
 Яркая звезда чувашской поэзии
 Раиса Сарпи

Выпускники Чувашского государственного университета
Преподаватели Чувашского государственного университета
Лауреаты премии Комсомола Чувашии имени Михаила Сеспеля
Члены Союза писателей СССР
Заслуженные работники культуры Чувашской Республики
Писатели Чувашии